Utrka na 5000 metara  je popularna trkačka daljina poznata i kao 5 kilometara i  5 tisuća.  Predstavlja jednu od standardnih trkačkih disciplina na olimpijskim igrama i svjetskim atletskim prvenstvima.  "5000 metara" se najčešće povezuje kao naziv za utrku na atletskoj stazi ali i kao naziv za cestovnu i kros utrku, premda utrka jednake daljine trčanja službeni rekordi se vode zasebno za dvoranske utrke i utrke na atletskoj stazi ali ne i za cestovne te kros utrke

Popularnost ove utrke može se pripisati izazovu koji pruža trkačima amaterima i profesionalcima jer daljina na koju se trči zahtijeva određenu aerobnu sposobnost te brzinu u određenim trenutcima. Taktika trčanja također igra veliku ulogu u rezultatu te kombinacijom ovih dviju karakteristika je čini privlačnom za veliki broj trkača.

Najbolji rezultati po godinama

Najbolji rezultati za muškarce - staza na otvorenom

Najbolji rezultat za žene – staza na otvorenom

25 najboljih rezultata svih vremena

Muškarci

Žene

Povijest svjetskog rekorda

Povijest muškog svjetskog rekorda

Prije IAAF-a

Za postaojanja IAAF 

Prvi svjetski rekord muškaraca na 5000 metara koji je priznao IAAF je iz 1912. godine.

Do 21. lipnja 2009. godine IAAF je potvrdila 35 rezultata kroz povijest kao svjetske rekorde.

Automatsko mjerenje vremena do stotinke sekunda je prihvatio je 1981. godine IAAF za trkačke discipline do 10 000 metara. Dick Quaxsov rezultat 13:12.9 iz 1977. je zapisan kao rekord 13:12.87 u stotinkama sekunde.

Povijest ženskog svjetskog rekorda

Prvi priznati svjetki rekord za disciplinu 5000 metara u kategoriji žena koji je priznao IAAF datira 1981. godine.

Do 21. lipnja 2009. godine, 13 rezultata IAAF je potvrdio za svjetske rekorde u ovoj disciplini.

 Zola Budd je istrčala 1984. godine rezultat od 15:01.83 ali nije priznat za svjetski rekord.

Popis osvajača medalja

Olimpijske igre 
Utrka na 5000 metara u programu olimpijskih igara je od 1912. godine u muškoj konkurenciji dok je utrka za žene u istoj disciplini uvrštena u program tek od 1996. godine.

Muškarci

Žene

Svjetska atletska prvenstva

Muškarci

Žene

Izvori

Vanjske poveznice 
ARRS: Yearly Rankings - 5000 metres Outdoor Track 

Atletske discipline